Vedrine su naselje u sastavu Grada Trilja, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopis

Stanovništvo

Povijest

Šport

Poznate osobe 
fra Šimun Petar Šipić, franjevački provincijal

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Trilja